

Есяново — присілок, Виловатовське сільське поселення, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Есяново — присілок, Усолинське сільське поселення, Гірськомарійський район, Марій Ел